BMW 635 - автомобілі 6 серії, доступні у варіантах купе і кабріолет. В 2016 році виповнюється вже 30 років з моменту випуску найпершої моделі. Друге покоління 6 серії найпопулярніше (роки випуску):
 BMW E63 (2007-н.ч.);
 BMW E64 (2007-н.ч.).

Опис 
BMW 635 оснащується 3.0-літровим 6-циліндровим дизельним двигуном з системою безпосереднього вприскування палива і подвійним турбонаддувом, який працює в парі з 6-ступінчастою механічною або автоматичною трансмісією. Потужність даного агрегату становить 286 кінських сил, а крутний момент 580 Нм/1750 об/хв. Витрата палива в змішаному циклі не перевищує 6,9 л/100 км, а прискорення до 100 км/год відбувається за 6,3 секунд. З цим двигуном автомобіль здатний з легкістю розвинути швидкість до 250 км/год.

BMW 635d продавався тільки в Європі, а ручна коробка передач була недоступна.

Огляд моделі

Примітки